Марголис — еврейская фамилия ( «жемчуг»). Марголис, Александр Давидович (род. 1947) — советский и российский историк, краевед, телеведущий и общественный деятель. Брат Ю. Д. Марголиса.
 Марголис, Альберт (1908—1951) — американский шахматист еврейского происхождения.
 Марголис, Аркадий Аронович (род. 1961) — российский психолог, первый проректор Московского городского психолого-педагогической университета.
 Марго (ур. Марголис), Борис (; 1902—1995) — американский живописец, график. Брат Д. Марголиса.
  (; 1911—2003) — живописец и скульптор. Брат Б. Марго.
 Марголис, Джозеф (1924—2021) — американский философ.
 Марголис, Лия Яковлевна (1910—2007) — советский химфизик.
 Марголис, Марк (род. 1939) — американский киноактёр.
 Марголис, Матвей Юрьевич (Ганапольский; род. 1953) — российский и украинский журналист, актёр, режиссёр театра и кино, теле- и радиоведущий, общественный деятель.
 Марголис, Михаил Михайлович (род. 1970) — российский музыкальный журналист, критик, биограф, писатель и радиоведущий.
 Марголис, Рэйчел (1921—2015) — пережившая Холокост партизанка, биолог и историк Холокоста.
 Марголис, Синди (род. 1965) — американская актриса, кинопродюсер и фотомодель.
 Марголис, Юрий Давидович (1930—1996) — советский и российский историк, профессор СПбГУ. Брат А. Д. Марголиса.

См. также 
 Марголин
 Маргулис